Rede Mundial — canal de televisão brasileiro
 Rede Mundial de Comunicações — grupo de mídia brasileira
 World Wide Web — rede mundial de computadores

Desambiguações de comunicações